Alfons X de Castella (Toledo, 1221 - Sevilla, 1284), rei de Castella (1252-84)
 Estació d'Alfons X, estació de la Línia 4 del metro de Barcelona sota la Ronda del Guinardó al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona
 Orde Civil d'Alfons X el Savi, orde civil espanyol establerta per Reial decret del 1902